Buer ist der Name von geographischen Objekten:
 Amt Buer, von 1844 bis 1911 ein Amt im Kreis Recklinghausen in der preußischen Provinz Westfalen
 Buer (Westfalen), bis 1928 Stadt in Vest und Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Gelsenkirchen-Buer, 1928 bis 1930 zunächst Stadt Gelsenkirchen-Buer, inzwischen Stadtteil von Gelsenkirchen mit Stadtkern von Buer, Nordrhein-Westfalen
 Buer (Melle), Stadtteil von Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Buer, Siedlung im Buertal in der Kommune Odda, Provinz Hordaland, Norwegen; Namensgeber für den Gletscher Buerbreen; siehe Buarbreen
 Burg Buer, untergegangene Burg in Gelsenkirchen-Buer

Buer steht für:
 Buer (Dämon), Dämon aus dem Pseudomonarchia Daemonum

Buer ist der Familienname folgender Personen:
 Buer (Adelsgeschlecht), ursprünglich in Gelsenkirchen-Buer ansässiges Adelsgeschlecht
 Jürgen van Buer (* 1949), deutscher Wirtschaftspädagoge
 Wilhelm Meyer-Buer (1911–1997), deutscher Widerstandskämpfer und Bremer Bürgerschaftsabgeordneter

Siehe auch:
 Boer
 Bour
 Buir
 Buhr
 Bur